Louis Rivet (1873-1951) homme politique canadien.
 Louis Rivet (1883-1958), militaire, directeur des services de renseignement français.
 Louis Rivet (1869-1933) est un administrateur colonial, gouverneur des Établissements français de l'Océanie de 1922 à 1927.